Епархия Форт-Уэрта () — епархия Римско-Католической церкви в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США. Епархия Форт-Уэрта входит в митрополию Сан-Антонио. Кафедральным собором епархии Форт-Уэрта является собор святого Патрика.

История 
9 августа 1969 года Римский папа Павел VI издал буллу Quoniam homines, которой разделил Далласа-Уэрта, образовав епархии Форт-Уэрта и Далласа.

Ординарии епархии 
 епископ John Joseph Cassata (22.08.1969 — 16.09.1980);
 епископ Joseph Patrick Delaney (10.07.1981 — 12.07.2005);
 епископ Kevin William Vann (12.07.2005 — 21.09.2012) — назначен епископом Оринджа;
 епископ Michael F. Olson (19.11.2013 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quoniam homines

Ссылки 
  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии США
Католицизм в Техасе